α-di-isobutyleen oftewel 2,4,4-trimethyl-1-penteen
β-di-isobutyleen oftewel 2,4,4-trimethyl-2-penteen